Казарка:

 Казарка — водоплавающая птица семейства утиных.
 Казарка — мелкий вид жуков-долгоносиков.

Населённые пункты

Россия 
 Казарка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Казарка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Казарка — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Реки 
 Казарка (приток Айвы) — река в России, протекает в Пензенской области. 
 Казарка (приток Плавы) — река в России, протекает в Тульской области.

См. также 
 Казарки (значения)